Lemonade – gruppo musicale statunitense
 Lemonade – album dei Lemonade del 2008
 Lemonade – singolo di Gucci Mane del 2009
 Lemonade – singolo dei Planet Funk del 2009
 Lemonade – singolo dei CocoRosie del 2010
 Lemonade – singolo di Alexandra Stan del 2012
 Lemonade – singolo di Danity Kane del 2014
 Lemonade – album di Beyoncé del 2016
 Lemonade – videogioco del 1979
 Lemonade – film del 2018 diretto da Ioana Uricaru
 Lemonade – singolo degli Internet Money del 2020